Titan lahko pomeni:

 Titan (element) - kemijski element s simbolom Ti, lahka, trdna in korozijsko odporna kovina
 Titan (hrošč) - Titanus giganteus, največji hrošč in ena največjih žuželk na svetu
 Titan Kamnik - tovarna kovinskih izdelkov (mdr. ključavnic) in livarna v Kamniku
 Titan (kip) - kip močnega moškega, ki podpira razne stavbne elemente
 Titan (luna) - največji in najsvetlejši naravni satelit planeta Saturna
 Titan (mitologija) - nenavadno velika in močna, človeku podobna bitja iz grške mitologije, sinovi in hčere Urana in Gee
 Titan (raketa) – družina 358 ameriških nosilnih raket, ki so jih uporabljali v obdobju 1959-2005
 Titan – Simfonija št. 1 v d-duru Gustava Mahlerja
Titan - plošča 300.000 VK - D. Knez (izšla 2005)
 Titan (priimek) - priimek več znanih ljudi

Zunanje povezave